André Heiniger, né le 12 septembre 1921 à La Chaux-de-Fonds et décédé le  à Genève, est un industriel et chef d'entreprise Suisse. 

Il a été l'un des cinq présidents de Rolex de 1963 (après la mort du fondateur Hans Wilsdorf) à 1992, remplacé par son fils Patrick.

Pendant son mandat, il a notamment créé les Rolex Awards for Enterprise, une série de prix récompensant des projets personnels dans différents domaines tels que les sciences ou l’environnement).

Après son retrait des affaires, il a été nommé chairman emeritus de Rolex.

Citations 

(~ Nous n'avons jamais voulu être les plus gros, mais assurément un des meilleurs du secteur.)

Voir aussi

Liens externes 
  Tribute to André Heiniger 
 La page des Prix Rolex: 

Décès dans le canton de Genève
Décès en janvier 2000
Chef d'entreprise suisse
Personnalité suisse liée au secteur de l'horlogerie
Rolex
Naissance à La Chaux-de-Fonds
Naissance en septembre 1921
Personnalité neuchâteloise de l'économie et de la finance
Décès à 78 ans